klon – organizm powstały w wyniku klonowania
 klon – rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae)
 klon – potocznie: synonim bliskiego podobieństwa (np. w informatyce klon to program odtwarzający zachowanie lub wygląd innego, najczęściej znanego programu)
 klon – w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami
 Klon – telenowela brazylijska
 KLON – polski ośrodek konspiracyjny stanowiący platformę współpracy i konsolidacji różnych podziemnych organizacji

 W Polsce
 Klon – część wsi Zełwągi w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Klon – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi 
 Klon – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków
 Klon – gromada w powiecie szczycieńskim

 Nazwiska
 Teodor Klon – jeden z pseudonimów Stefana Kisielewskiego
 Franciszek Klon – polski pisarz

Zobacz też 
 Żołnierze-klony – fikcyjne postacie ze świata Gwiezdnych wojen
 Stowarzyszenie Klon/Jawor – polskie stowarzyszenie apolityczne
 Klon GTA – termin używany przez krytyków gier komputerowych i graczy w odniesieniu do gier wydanych po sukcesie gry Grand Theft Auto III w 2001 roku
 Klon limfocytów – zespół komórek (limfocytów), które powstały w wyniku podziałów mitotycznych z pojedynczej komórki immunokompetentnej, na skutek jej kontaktu z antygenem
 Czerniak klonowy – workowy grzyb z rodziny łuszczeńcowatych (Rhytismataceae), rząd łuszczeńcowce
 Syrop klonowy – produkt spożywczy, wytwarzany z soku klonowego
 Świątynia Po Klon Garai – hinduistyczna świątynia z XIII w. miejsce kultu Po Klon Garai
 Atak klonów
 Klonowa
 Klonowanie
 Klonowanie ludzi
 Klonowate
 Klonowo
 Klonowy Dwór
 Klonów
 Systematyka klonów
 Ulica Klonowa w Warszawie